Phaeodiscula är ett släkte av svampar. Phaeodiscula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeodiscula